Виверо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Оксиденталь. Занимает площадь 105 км². Население — 16211 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 91 км.

Покровителями города считаются святой Роке и Нуэстра Сеньора де Лоурдес.

Фотографии

Ссылка 
 Официальная страница

Население

Примечания 

Города Луго
Муниципалитеты Луго